A Equipe Armênia de Copa Davis representa Armênia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Armenian Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Armênia)

Armenia